LMDE est une abréviation se référant à :
 La Mutuelle des étudiants
 Linux Mint Debian Edition, une distribution Linux basée sur Debian.